Vogel steht für:
 Tier aus der Klasse der Vögel
 eine redensartliche Bezeichnung für „nicht ganz bei Verstand sein“, siehe Einen Vogel haben
 eine beleidigende Geste, siehe Jemandem einen Vogel zeigen
 Vogel (Familienname), ein Familienname – siehe dort auch zu Namensträgern
 Vogel (König), König der 1. oder 2. Dynastie Ägyptens
 Vogel (Transportwerkzeug), ein Transportgefäß für Mörtel und Ziegel
 Vogel (Schiff, 1914), Motorbarkasse der Hafenbauinspektion Kamerun während der deutschen Kolonialzeit
 Vogel Business Media,  Buch- und Zeitschriftenverlag
 Vogel Buchverlag, Fachbuchverlag
 Vogel (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht
 schweiz. Bezeichnung für ein Fleischgericht, siehe Rinderroulade

Vogel ist der Name folgender geographischer und astronomischer Objekte:
 Vogel (Berg), ein Berg mit einem Skigebiet, in den Julischen Alpen, Slowenien
 Ptak (Hohe Tatra), ein Berg in der Hohen Tatra, Polen
 (11762) Vogel, Asteroid
 Vogel (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 Vogel-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Vogel Peak, Berg auf Südgeorgien, Südatlantik

Siehe auch:

 Der Vogel
 Fogel
 Vogell
 Vögel (Begriffsklärung)
 Vogl
 Vogels